Клаусура 2009 () — вторая половина 79-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте Ассоциации футбола Аргентины
 Чемпионат Аргентины 2008/09 на rsssf.com 

2009
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2009 году